Де́рнбург () — немецкая фамилия:
 Дернбург, Бернхард (1865—1937) — немецкий политик и банкир, сын Фридриха Дернбурга.
 Дернбург, Генрих (1829—1907) — немецкий юрист и политик, педагог.
 Дернбург, Герман (1868—1935) — немецкий архитектор.
 Дернбург, Ильза (1880—1964/1965) — немецкий архитектор и сценарист.
 Дернбург, Фридрих (1833—1911) — немецкий публицист и политик.
 Дернбург, Эрнст (1887—1960) — немецкий актёр.

См. также 
 Деренбург (значения)